Сайрам Негматовна Исаева (род. 24 ноября 1942, Сталинабад) — советская таджикская актриса. Народная артистка Таджикской ССР (1986).

Биография 
Родилась 24 ноября 1942 года в Сталинабаде, Таджикская ССР. По национальности — таджичка. Младшая сестра Майрам Исаевой.

В 1964 году окончила Ташкентский театрально-художественный институт им. А. Островского.

С 1964 года — актриса Ленинабадского музыкально-драматического театра им. А. С. Пушкина (с 1991 года — Театра музыкальной комедии им. К. Худжанди), в 2000-х годах семь лет была главным режиссёром этого театра, затем продолжила работать мастером сцены.

С 1962 года снималась в кино на киностудиях «Таджикфильм» и «Узбекфильм», член Союза кинематографистов СССР с 1973 года.

В 1971 году присвоено звание Заслуженной артистки Таджикской ССР, а в 1986 году — Народной артистки Таджикской ССР.

Фильмография 

 1962 — Тишины не будет — Лютфия
 1964 — Жизнь прошла ночью — Адолатхон
 1965 — Прозрение — Фарида Садыкова
 1966 — Белые, белые аисты — Малика
 1967 — Войди в мой дом — Сайрам
 1970 — Третья дочь — Гульнора
 1971 — Рустам и Сухраб — Гурдофарид
 1972 — Ураган в долине — Рохат
 1973 — Встречи и расставания — жена Хафиза
 1973 — Одна среди людей — Надира
 1973 — Чинара — Умидова
 1974 — Одной жизни мало — Саида
 1977 — Дом под жарким солнцем — Зайнаб
 1978 — Хорезмийская легенда — царица Рапой
 1978 — Чужое счастье — Турдыхон 
 1980 — Какие наши годы! — Аминахон, мать Майи
 1981 — Преступник и адвокаты — завуч
 1981 — Радуга семи надежд — Паризат
 1982 — Две главы из семейной хроники — Сайрам
 1982 — Если любишь… — Малика
 1982 — Переворот по инструкции 107 — Халима Атаджанова
 1983 — Подарок — мать Исмата
 1983 — Семейные тайны — Зумрад
 1984 — Позывные «Вершина»
 1985 — Джура — охотник из Мин-Архара — мать Джуры
 1986 — Алмазный пояс — Садриева
 1986 — Здравствуйте, Гульнора Рахимовна! — учительница математики
 1987 — Случай в аэропорту — мать Саидова
 1989 — Восточная плутовка — Майсара

Литература 
 Исаева Сайрам. Две музы актрисы. О работе в театре и кино / Беседа с актрисой С. Исаевой. Записал В. Лысенков // Коммунист Таджикистана, 29 мая 1975

Ссылки 
 Сайрам Исаева: В Узбекистане я очень востребована… (интервью) // ЦентрАзия, 10 июля 2006
 С. Исаева: «Я полна надежд и готова к новым свершениям» // Азия-Плюс, 15 ноября, 2012
 Театру Камоли Худжанди — 80 лет (интервью с С. Исаевой) // Азия-Плюс, 25 апреля 2014
 Исаева Сайрам Негматовна // Кино: Энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1987.- 640 с.

Выпускники Ташкентского театрального института
Члены Союза кинематографистов СССР